Бенгази:

 Бенгази — второй по величине после Триполи город в Ливии. 
 Бенгази — муниципалитет в Ливии.
 «Бенгази» — итальянский военный пропагандистский художественный фильм 1942 года.